Carlos Bolsonaro (né en 1982), homme politique brésilien ;
 Eduardo Bolsonaro (né en 1984), homme politique, avocat et policier brésilien, frère du précédent ;
 Flávio Bolsonaro (né en 1981), homme politique, avocat et entrepreneur brésilien, frère du précédent ;
 Jair Bolsonaro (né en 1955), homme d'État brésilien, père du précédent ;
 Michelle Bolsonaro (née en 1982), activiste brésilienne, épouse du précédent.

Voir aussi 

 

Patronyme italien